Fougères ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Fougères, Stadt im Département Ille-et-Vilaine, davon abgeleitet
Arrondissement Fougères-Vitré
Kanton Fougères-Nord
Kanton Fougères-Sud
Fougères-sur-Bièvre, Gemeinde im Département Loir-et-Cher

Fougères ist der Familienname von
 Gustave Fougères (1963–1927), französischer Archäologe